Алексе́й Ефимович Смирно́в:
 Смирнов, Алексей Ефимович (1859—1910) — гистолог и эмбриолог, профессор Томского университета.
 Смирнов, Алексей Ефимович (1913—1997) — Герой Советского Союза.
 Смирнов, Алексей Ефимович (род. 1939) — Заслуженный художник РСФСР (1982). Заслуженный деятель искусств РФ (1999).